Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1947 го́да () — 3-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 RSSSF

1947
1947 год в Латвии
Футбол в СССР в 1947 году